Список университетов Новой Зеландии. В 2007 году в Новой Зеландии было 484,104 студентов (высшее образование), из них 35 % в 8 университетах и 8 % студентов — иностранцы.

Список университетов

См. также 
 Список университетов Австралии

Примечания 

 
Университеты
Списки университетов